Дербина — река в Балахтинском районе Красноярского края, правый приток реки Енисей. Длина реки — 146 км, площадь водосборного бассейна — 2490 км². Исток находится на хребте Манское Белогорье на высоте 880 м.

Впадает в Дербинский залив Красноярского водохранилища, образовавшийся в нижней части бывшей долины реки, в 2490 км от устья Енисея.

Притоки 
 Малтат — в 17 км (лв)
 Нежа — в 17 км (лв)
 Кижарт — в 24 км (лв)
 Тубиль — в 47 км (пр)
 Тюлюпта — в 68 км (лв)
 Слюдянка — в 97 км (лв)
 Налимья — в 101 км (пр)
 Ров — в 105 км (лв)
 Казаран — в 124 км (пр)

По данным государственного водного реестра России относится к Енисейскому бассейновому округу. Код водного объекта — 17010300312116100019540..

Примечания 

Реки, впадающие в Красноярское водохранилище
Реки Балахтинского района